El Valle puede referirse a:

Cine y televisión 
 El valle (1972), película dirigida por Barbet Schroeder.

Eminencias 
 Volcán El Valle, volcán en Panamá;

Divisiones administrativas

Anguila 
 El Valle, localidad de Anguila;

Argentina 
 El Valle, localidad de la Provincia de Córdoba;

España 
 en España
 El Valle (C.P. 04897), localidad de la provincia de Almería.
 El Valle (C.P. 18658), municipio de la provincia de Granada.
 El Valle (C.P. 24315), localidad de la provincia de León.
 El Valle (C.P. 35280), localidad (de Santa Lucía de Tirajana) de la provincia de Las Palmas.
 El Valle, zona dentro del parque regional de Carrascoy y El Valle, en la Región de Murcia.
 El Valle (C.P. 34829), localidad de la provincia de Palencia.
 El Valle, comarca natural de la provincia de Soria.

 en Asturias
 El Valle (C.P. 33527), parroquia del concejo de Bimenes.
 El Valle (Valle de Candamo) (C.P. 33828), parroquia del concejo de Candamo.
 El Valle (C.P. 33818), parroquia del concejo de Cangas de Narcea.
 El Valle (Valle de Carreño) (C.P. 33438), parroquia del concejo de Carreño.
 El Valle (C.P. 33490), zona, del concejo de Gozón.
 El Valle (C.P. 33934), lugar de Lada, del concejo de Langreo.
 El Valle (C.P. 33909), lugar de Sama, del concejo de Langreo.
 El Valle (C.P. 33191), lugar de la parroquia de San Claudio, del concejo de Oviedo.
 El Valle (C.P. 33910), lugar de Tudela Veguín, del concejo de Oviedo.
 El Valle (C.P. 33638), parroquia del concejo de Pola de Lena.
 El Valle (C.P. 33877), lugar de El Crucero, del concejo de Tineo.
 El Valle (C.P. 33311), lugar de Cazanes, del concejo de Villaviciosa.
 El Valle (C.P. 33312), lugar de Camona, del concejo de Villaviciosa.
 El Valle (C.P. 33314), lugar de Peón, del concejo de Villaviciosa.

Panamá 
 El Valle, ciudad en Coclé.

 República Dominicana 
 El Valle, municipio de la provincia de Hato Mayor.

 Venezuela 
 El Valle, parroquia de Caracas ubicada en el sur de la capital.
 El Valle''', población ubicada en la isla de Margarita.